Кубок Либертадорес 2002 — 43-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стала «Олимпия».

Квалификационный раунд

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2002 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 2002 году
Кубок Либертадорес